Basílica de São Clemente - uma das mais antigas igrejas de Roma.

Topônimos 
San Clemente - comuna da província de Córdoba, na Argentina.
San Clemente del Tuyú - município da província de Buenos Aires, Argentina.
San Clemente - município da região de Maule, Chile.
San Clemente - município de da província de Cuenca, Castela-Mancha, Espanha.
Cuevas de San Clemente - município da província de Burgos, Castela e Leão, Espanha.
San Clemente - município da Califórnia, Estados Unidos.
San Clemente - município da Emília-Romanha, Itália.
San Clemente - bairro da cidade de Caserta, Itália.
San Clemente (distrito) - distrito do Peru.
Ilha de San Clemente - uma ilha localizada na costa do Estado americano da Califórnia, nas Ilhas do Canal da Califórnia, Estados Unidos.

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos